Игорь Тёмкин: Тёмкин, Игорь Алексеевич (1960—2014) — литовский преступник.
 Тёмкин, Игорь Олегович — учёный в области теории управления, сын О. Н. Темкина.
 Тёмкин, Игорь Семёнович (род. 1967) — советский и израильский инженер и бизнесмен, один из создателей индустрии Колл-центров в Израиле и на пост-советском пространстве.